Zoantharia peut désigner :
 Zoantharia de Blainville, 1830, synonyme de la sous-classe des Hexacorallia ;
 Zoantharia Gray, 1832, ordre appartenant à la sous-classe des Hexacorallia.